Yr puede referirse a dos runas:

La runa anglosajona con sonido [y(ː)] y signo , Yr.
La runa de escandinava con sonido [r] y signo, , Yr.

Otros 
 Yr Hen Ogledd, término celta.